Simona Halep era la detentrice del titolo e lo ha difeso battendo in finale Kristina Mladenovic con il punteggio di 7–5, 65–7, 6–2.

Teste di serie 

  Angelique Kerber (terzo turno, ritirata)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Simona Halep (campionessa)
  Dominika Cibulková (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (primo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (ritirata)
  Svetlana Kuznetsova (semifinale)
  Madison Keys (primo turno)

  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Elina Svitolina (primo turno)
  Elena Vesnina (primo turno)
  Anastasia Pavlyuchenkova (primo turno)
  Kristina Mladenovic (finale)
  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)

Wildcard 

  Lara Arruabarrena (terzo turno)
  Sorana Cîrstea (quarti di finale)
  Francesca Schiavone (primo turno)

  Maria Sharapova (secondo turno)
  Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Qualificate 

  Océane Dodin (terzo turno)
  Mariana Duque Mariño (secondo turno)
  Johanna Larsson (secondo turno)
  Pauline Parmentier (primo turno)

  Andrea Petković (primo turno)
  Donna Vekić (secondo turno)
  Wang Qiang (terzo turno)
  Zheng Saisai (secondo turno)

Lucky loser 

  Anett Kontaveit (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Mutua Madrid Open 2017